Biografies
 Pasquale Amato, baríton italià.
 Pasquale Anfossi, compositor italià.
 Pasquale Fornara, ciclista italià.
 Pasquale Marchetti, lingüista cors.
 Pasquale Paoli, dirigent polític cors i líder de la nació.
 Música:
 Don Pasquale, opera buffa en tres actes de Gaetano Donizetti.
 Olivo e Pasquale, òpera en dos actes de Gaetano Donizetti.